Região de Arica e Parinacota - região do Chile
 Parinacota (província) - província do Chile
 Vulcão Parinacota - vulcão da fronteira da Bolívia com o Chile

Desambiguação